Нехворощанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Нехворощанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Нехворощанська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район